O Campeonato Gaúcho de Rugby de 2010 foi um torneio de Rugby Union (15 jogadores por time), que contou com a participação de cinco clubes. O San Diego Rugby Club disputou a competição com duas equipes. Esta foi a primeira competição promovida pela Federação Gaúcha de Rugby fundada no início de 2010. As equipes se enfrentaram em turno único, e os quatro times que mais pontuaram se classificaram para as semifinais, onde a competição passou a ser de mata-mata. O campeão de 2010 foi o Farrapos Rugby Clube.

Equipes Participantes

Jogos

Primeira fase

Classificação 

Pontuação: Vitória=4, Empate=2, Derrota=0, Bônus para equipe que fizer 4 ou mais tries = + 1, Bônus para equipe que perder por 7 pontos ou menos = + 1.

Semifinais

Final

Campeão 

 Rugbie RS
 Terceiro Tempo

Campeonato Gaúcho de Rugby
Rugby de 2010 no Brasil